Příjmení Franco je běžné v Itálii, Portugalsku, ve Španělsku a mezi sefardskými Židy. Pochází ze slova Frank, v odkazu na germánský kmen Franků, kteří v době stěhování národů vtrhli Galie. Franco je též frekventované rodné jméno v italštině.

příjmení
 Ani DiFranco (* 1970), americká písničkářka
 Buddy DeFranco  (1923–2014), americký džezový klarinetista
 Federico Franco  (* 1962), paraguayský prezident
 Francisco Franco  (1892–1975) španělský generál, caudillo
 Itamar Franco (1930–2011), brazilský prezident
 James Franco, Dave Franco a Tom Franco, američtí herci
 Jess Franco (1930–2013), španělský filmový režizér, scenárista, herec a skladatel
 Julio Franco (* 1958), baseballista z Dominikánské republiky
 Leryn Franco (* 1982), paraguayská oštěpařka a modelka
 Veronica Franco (1546–1591), benátská kurtizána a básnířka

rodné jméno
 Franco Alfano, italský hudební skladatel
 Franco Baresi, italský fotbalista
 Franco Battiato, italský zpěvák a textař
 Franco Causio, italský fotbalista
 Franco Columbu, italský kulturista
 Franco Frattini, italský politik
 Franco Malerba, italský astronaut
 Franco Modigliani, italsko-americký ekonom
 Franco Nero, italský herec
 Franco Selvaggi, italský fotbalista
 Franco Zeffirelli, italský filmový režizér

podobné
 Franko (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení